Dongo peut être :
 Dongo, ville de l’Angola ;
 Dongo, commune rurale du Burkina Faso ;
 Dongo, commune de la province de Côme en Italie ;
 Dongo, langue parlée à l’est de Watsa dans la province Orientale en République démocratique du Congo ;
 Dongo, localité du territoire de Kungu dans le district du Sud-Ubangi en République démocratique du Congo ;
 Dongo, localité du territoire de Budjala dans le district du Sud-Ubangi en République démocratique du Congo ;
 Dongo, commune du Mali ;
 Dongo, village du Cameroun ;
 Le cheval dongo, autre nom de la race bandiagara.

Homonymie de toponyme